Hörbiger est le nom de :

 Hans Hörbiger (1860-1931), un ingénieur, inventeur et idéologue allemand ;
 Attila Hörbiger (1896-1987), un acteur autrichien (fils de Hans) ;
 Christiane Hörbiger (1938-2022), une actrice autrichienne (fille d'Attila) ;
 Maresa Hörbiger (née en 1945), une actrice autrichienne (fille d'Attila) ;
 Paul Hörbiger (1894-1981), un acteur autrichien (fils de Hans) ;
 Mavie Hörbiger (née en 1979), une actrice allemande-autrichienne ;
 Thomas Hörbiger (1931-2011), un acteur autrichien ;

 Deslandres, un cratère lunaire nommé avant « Hörbiger ».

Homonymie de patronyme